Assédio processual é o conjunto de atos processuais temerários, infundados ou despropositados, com o intuito de retardar ou procrastinar o andamento do feito, evitar o pronunciamento judicial, enganar o Juízo ou impedir o cumprimento ou a satisfação do direito reconhecido judicialmente, desestimulando o adversário da demanda, fazendo com que este desacredite na Justiça, atingindo não só a parte contrária, mas também a sociedade.

Ver também 
 Assédio judicial
 Lawfare

Ligações externas 

O assédio processual e seu reflexo na efetividade da Justiça
Assédio processual
Assédio processual

Direito processual